Gant ist:
 Gant (Recht), ein süddeutscher, österreichischer und schweizerischer Begriff für Auktion, im Speziellen ein Rechtsbegriff
 Gant (Piecki), ein Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Ganthen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Gant (Zermatt), ein Ort im Kanton Wallis, Schweiz
 Gánt, eine Gemeinde im Komitat Fejér in Ungarn
 eine Kleidermarke, siehe Gant U.S.A.

Gant ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Gant (1913–1951), US-amerikanischer Bluessänger und Pianist
 Frank Gant, US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Harry Gant (* 1940), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Jason Gant (* 1976), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Jean-Baptiste Loeillet de Gant (1688–~1720), belgischer Komponist und Flötist
 Ovidiu Ganț (* 1966), rumäniendeutscher Politiker
 Richard Gant (* 1944), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Gant (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Ron Gant (* 1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tove Søvndahl Gant (* 1959), grönländische Diplomatin und Menschenrechtsaktivistin

sowie ein Pseudonym
 Gant von Giulio Antamoro, italienischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Gantt
 Gand